Mammillaria sheldonii es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémico de Chihuahua y Sonora en México. Su hábitat natural son los áridos desiertos.

Descripción
Las plantas se ramifican desde la base y forman generalmente pequeños grupos. El tallo esbelto, cilíndrico, es de color verde pálido, a menudo rojizo y alcanza alturas estatura 8 - 20 centímetros de altura y un diámetro de hasta 6 centímetros.  Las axilas están desnudas y algunas veces tienen algunas cerdas. Las 1-4 espinas centrales son fuertes y de hasta 15 milímetros de largo. La parte inferior es estirada y recta o en forma de gancho. Las 9 a 24 espinas radiales son de color blanco con puntas oscuras y tienen entre 6 a 8 milímetros de largo. Las flores son violetas, de un rosa brillante y tienen forma de embudo con 2 centímetros de largo y diámetro. Los bordes de los pétalos son casi de color blanco pálido. La flor se abre a menudo durante varios días.  Los frutos tienen un resto de flores ligeramente inclinada de 25 a 30 milímetros de largo y contiene, semillas esféricas negras.

Taxonomía
Mammillaria sheldonii fue descrita por (Britton & Rose) Boed. y publicado en Mammill. Vergl.-Schluss. 30. 1933. 
Etimología 
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

sheldonii: epíteto otorgado en honor del botánico Charles Sheldon (1867–1928)
Sinonimia
Neomammillaria sheldonii
Chilita sheldonii
Ebnerella sheldonii
Neomammillaria swwinglei
Chilita swinglei
Mammillaria swinglei
Ebnerella swinglei
Mammillaria gueldemanniana
Chilita gueldemanniana
Mammillara alamensis
Chilita alamensis
Mammillaria guirocobensis
Ebnerella guirocobensis
Mammillaria inaiae
Ebnerella inaiae
Chilita inaiae
Mammillaria marnieriana

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Mammillaria&species=sheldonii

Flora de México
sheldonii
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1838
Plantas descritas por Britton 
Plantas descritas por Rose
Plantas descritas por Boedeker